Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Hong Kong Tennis Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Sabine Lisická, která do turnaje nezasáhla pro kolenní zranění. Také původně plánovaná nejvýše nasazená a světová čtyřka Garbiñe Muguruzaová se odhlásila pro poranění kotníku.

Vítězkou dvouhry se stala čtvrtá nasazená Srbka Jelena Jankovićová, jež ve finále zdolala německou turnajovou dvojku Angelique Kerberovou po třísetovém průběhu 3–6, 7–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala – po zářijovém Guangzhou International Women's Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2015
WTA Tour 2015